Böckstiegel ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-Heinz Böckstiegel (* 1936), deutscher Rechtswissenschaftler
 Peter August Böckstiegel (1889–1951), deutscher Maler